Mark Williams peut se référer à :
 Mark Williams (1959-) comédien britannique ;
 Mark Williams (1959-) ingénieur britannique de l'écurie de Formule 1 McLaren ;
  (1961-) joueur de rugby à XV américain ;
 Mark Williams (1966-) joueur professionnel de football sud-africain ;
 Mark Williams (1966-) homme politique britannique ;
 Mark J. Williams (1975-) joueur professionnel de snooker britannique ;
 Mark Williams (2001-) joueur professionnel de basket-ball américain.